Het schermen met de degen in teams vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op donderdag 11 augustus 2016. Regerend olympisch kampioen was China, dat in de finale verloor van Roemenië. Er werd geschermd in een knock-outsysteem met rechtstreekse uitschakeling; de eerste verliezers schermden nog om de lagere klasseringen. De verliezers van de halve finales streden in een aparte finale voor het brons.

Resultaten 

Vrouwen degen team